Miss Maurice, ou Miss Mauritius en anglais, est un concours de beauté réservé aux jeunes femmes de Maurice et qui voit l'élection d'une Miss représentant pendant une année ce pays du sud-ouest de l'océan Indien.

Voir aussi

Articles connexes
 Miss Réunion

Concours de beauté féminine
Personnalité féminine mauricienne